Cunsky bezeichnet

 Cunsky (Schiff), ein Schiffswrack
 Cunsky (Ort), ein Dorf auf der kroatischen Insel Lošinj